Karel Egon z Fürstenbergu (z Fürstenberka) může být příslušník šlechtického rodu Fürstenbergů:
 Karel Egon I. z Fürstenbergu (1729–1787), nejvyšší purkrabí Českého království (1771–1782)
 Karel Egon II. z Fürstenbergu (1796–1854), 5. kníže z Fürstenbergu (1804–1854), 1806 mediatizován
 Karel Egon III. z Fürstenbergu (1820–1892), kníže a hlava rodu v letech 1854–1892  
 Karel Egon IV. z Fürstenbergu (1852–1896), kníže a hlava rodu v letech 1892–1896 
 Karel Egon V. z Fürstenbergu (1891–1973), kníže a hlava rodu v letech 1941–1973

Související články 
 Fürstenbergové